Kempe oder Kempé  steht für:
 Kempe (Familienname) (Kempé), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Lohnkempe, siehe Champion (Kämpfer)

Kempe ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Burg Kempe, Burg in Sachsen
 Kempe-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Mount Kempe, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Kämpe